Yed peut correspondre :
 au code AITA de l’Aéroport Namao Field d’Edmonton en Alberta au Canada.
 à yEd, un logiciel graphique permettant de générer des diagrammes.
 au nom de deux étoiles dans la constellation d’Ophiuchus:
 Delta Ophiuchi (Yed Prior),
 Epsilon Ophiuchi (Yed Posterior).